Moggio peut désigner:

 Moggio, commune de la province de Lecco dans la région Lombardie, en Italie ;
 Moggio Udinese, commune de la province d'Udine, dans la région autonome du Frioul-Vénétie Julienne du nord-est de l'Italie ;
 Tony Moggio, joueur de rugby à XV, auteur et conférencier ;